Las siglas ISO pueden referirse:

En normalización
 a la Organización Internacional de Normalización;
 a OSI (del inglés Open System Interconnection), el modelo OSI;

En astronomía
 al Observatorio Espacial Infrarrojo, de la Agencia Espacial Europea;

En deportes
 a la International Sport Organization, una empresa dedicada a la mercadotecnia de clubes deportivos;

En informática
 a la Imagen ISO, un archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de ficheros;
 al Independent System Operator, un operador independiente de la red eléctrica de alto voltaje;

En fotografía
 a la ISO, la sensibilidad de la película fotográfica o del sensor de imagen;

En motocicletas
 a ISO SpA, una empresa italiana, fabricante hasta 1966 de motocicletas;

En geografía

 a Iso, antigua ciudad griega de Beocia;
 a Iso, antigua ciudad de Cilicia, en Asia Menor.